Фабьен Козёр (; род. 16 июня 1987 года в Бресте, Франция) — французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Реал Мадрид».

Клубная карьера 
Козёр начал выступать в чемпионате Франции с 2005 года. Первые 4 сезона он провёл в клубе «Гавр». Вместе с клубом в сезоне 2007/2008 он занял 5-е место в чемпионате, что позволило в следующем сезоне принять участие Кубке Европы сезона 2008/2009, где он провёл 8 матчей.

С сезона 2009/2010 Козёр начал выступать за более амбициозный французский клуб «Шоле». В первом же сезоне за новый клуб Козёр выиграл чемпионат Франции.

3 августа 2016 года Козёр подписал контракт с немецким клубом «Брозе», который в предстоящем сезоне должен был принимать участие в Евролиге.

Карьера в сборной 
Козёр принимал участие на чемпионате Европы для юношей до 20 лет в 2007 году, где занял 9-е место. За национальную сборную Франции он принял участие на чемпионате мира 2010 года (13-е место) и на Олимпийских играх 2012 года (6-е место).

Достижения 
  Чемпион Евролиги: 2017/2018
  Чемпион Германии: 2016/2017
  Чемпион Испании (2): 2017/2018, 2018/2019
  Чемпион Франции: 2009/2010
  Обладатель Кубка Германии: 2017
  Обладатель Кубка Испании: 2020
  Серебряный призёр Кубка Испании (2): 2019, 2021
  Обладатель Суперкубка Испании (4): 2018, 2019, 2020, 2021
  Обладатель Суперкубка Франции: 2010

Статистика

Примечания 

Баскетболисты Франции
Игроки БК «Гавр»
Игроки БК «Шоле»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки сборной Франции по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года